Desa Kemiriombo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kemiriombo (administrativ by i Indonesien, lat -7,45, long 109,86), Jawa Tengah, 
 Desa Kemiriombo (administrativ by i Indonesien, lat -7,17, long 110,13), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar